Gminy w Czechach
 Karlovice – gmina w powiecie Semily
 Karlovice – gmina w powiecie Zlín
 Karlovice – gmina w powiecie Bruntál
 Velké Karlovice – gmina w powiecie Vsetín

Kolej
 Karlovice – stacja kolejowa w Karlovicach